Николай Григорьевич Куприянов (умер в 1897) — русский врач.

Биография 
В 1853 закончил Медико-хирургическую академию. В 1866 защитил при академии докторскую диссертацию: «Минеральные воды Теплица-Шенау» (СПб., 1866). Позже был врачом при горном департаменте. Кроме ряда статей в специальных изданиях, Куприянов напечатал: «История медицины в России в царствование Петра Великого» (СПб., 1872); «Исторический очерк состояния медицины в царствование Екатерины II» (СПб., 1873); «Очерк медицины в царствование Александра I» (СПб., 1877).

Источники 
 

Медики по алфавиту
Медики России
Историки медицины
Умершие в 1897 году
Историки по алфавиту
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены